Olya (voornaam), Russische meisjesnaam
 Olya (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam